Das Bistum Berlin wurde 1930 errichtet und 1994 zum Erzbistum erhoben. Bischofskirche ist die St.-Hedwigs-Kathedrale in Berlin. Domkapitulare waren in dieser Zeit:

Einzelnachweise 

Berlin
!